María Teresa de Austria-Toscana (en italiano: Maria Teresa d'Austria; en alemán: Maria Theresia von Österreich-Toskana; Viena, 21 de marzo de 1801-Turín, 12 de enero de 1855), nacida princesa de Toscana, archiduquesa de Austria y princesa de Hungría y Bohemia, fue reina de Cerdeña por su matrimonio.

Primeros años 
Nació en Viena, durante el exilio de sus padres después de la invasión de Napoleón Bonaparte. Su padre era Fernando III, gran duque de Toscana, y su madre era la princesa Luisa de Nápoles y Sicilia, que murió (durante el nacimiento de su séptimo hijo, un niño muerto) un año después del nacimiento de María Teresa. 

Antes de la Restauración de 1814, Fernando III fue compensado con los dominios secularizados del arzobispado de Salzburgo y de otros príncipes eclesiásticos alemanes, y fue elevado a la categoría de príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico. La familia vivía en Salzburgo entre 1803 y 1806, cuando Fernando III cedió sus territorios a su hermano, Francisco I de Austria a cambio del recién creado Gran Ducado de Wurzburgo, donde permaneció hasta 1814, cuando retornó a la Toscana.

Matrimonio 
Se casó por poderes el 30 de septiembre de 1817 con Carlos Alberto de Cerdeña. La bendición nupcial tuvo lugar el 2 de octubre, en la Basílica de Santa María del Fiore. El 2 de febrero de 1824, María Teresa regresó a Turín y luego Racconigi, donde el rey Víctor Manuel I abdicó el trono en favor de su hermano menor, Carlos Félix. En ese momento, Carlos Alberto fue presentado al pueblo como el heredero de la corona. Con la muerte de Carlos Félix, el 27 de abril de 1831, Carlos Alberto y María Teresa subió al trono. 

Después de las derrotas de 1848 y 1849 en la guerra contra Austria, Carlos Alberto se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, Víctor Manuel II, el 28 de julio de 1849, y se fue al exilio. Murió un mes después de la abdicación el 28 de agosto de 1849, en Oporto, Portugal. Con la muerte de su marido, María Teresa no apareció más en público y en 1851, se retiró a la Toscana. 

Católica convencida, ferviente nacionalista italiana totalmente convertida y conservadora de nueva marca que creía en los controles y equilibrios del poder real, tuvo una gran influencia en su hijo mayor en el nuevo trono italiano.

María Teresa murió el 12 de enero de 1855, sólo ocho días antes de su nuera y prima, la reina Adelaida de Austria, y un mes antes de su hijo, Fernando, duque de Génova. El funeral tuvo lugar en la Real Basílica de Superga, donde fue enterrada.

Descendencia 
La pareja tuvo tres hijos:

 Víctor Manuel (1820-1878), último rey de Cerdeña como Víctor Manuel II, y primer rey de Italia.
 Fernando (1822-1855), primer duque de Génova.
 María Cristina (1826-1827).

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Bibliografía 
 "Vittorio Emanuele II", Guido Vincenzoni, Ed. Moderna, Milán, 1883.
 "Reyes y reinas de nuestra historia", Giulio Vignoli, Ed. UMI. Pisa, 2006.

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Reinas consortes de la casa de Habsburgo-Lorena
Sepultados en la Basílica de Superga
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Toscana
Nacidos en Viena
Fallecidos en Turín
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya